Seznam občin departmaja Gvajana zajema 22 občin.

Gvajana